Pleasants steht  für:

 The Pleasants, ein US-amerikanisches Folk-Duo

Pleasants ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Pleasants (* 1965), US-amerikanischer Gitarrist
 James Pleasants (1769–1836), US-amerikanischen Politiker

Siehe auch:
 Pleasant